Макс Лурье:
 Лурье, Макс Израилович (род. 1957) — советский и израильский журналист, редактор.
 Лурье, Макс Леонард (1920—2009) — американский психиатр и психофармаколог.